Jacques Marin (acteur), Frans beeldhouwer (1919-2001)
Jacques Marin (beeldhouwer), Belgisch beeldhouwer (1877-1950)